Marchi puede riferirse a :

Personas
 Carlos Marchi (1930-2004), actor argentino.
 Giuseppe Marchi (1795-1860), arqueólogo jesuita
 Leonardo Marchi (1996-), futbolista argentino.
 Luiz Felipe Ramos Marchi (1997-),futbolista brasileño.
 María Catalina Marchi (1883-1973), mujer que trabajó en favor de las personas invidentes.
 Sergio Raúl Marchi (1960-), exfutbolista argentino.
 Virgilio Marchi (1895-1960),  escenógrafo y arquitecto italiano.